Inspector puede referirse a: 

 Inspector de policía.
 Inspector de policía (España).
 Inspector Oficial de Policía (Francia), término hoy día en desuso, por haber sido remplazado por lugarteniente o capitán de policía.
 Inspector de Hacienda, del Tesoro Público, fiscal, de impuestos o de impositiva.
 Inspector militar.
 Inspector de trabajo.
 Inspector de sanidad.
 Inspector de educación o de la Educación Nacional, encargado de evaluar a profesores o a unidades de enseñanza.
 Asociación de inspectores de educación
 Inspector municipal.
 Inspector de seguros.
 Inspector de siniestos.
 Inspector de tránsito.
 Inspector de permisos de conducir.

Otros usos
 Inspector (banda), grupo musical que fusiona ritmos clásicos jamaicanos con el feeling popular mexicano.
 Ha llegado un inspector (An Inspector Calls), también traducida en castellano como La llamada de un inspector, obra de teatro de suspense dividida en tres actos, de J. B. Priestley (1946).
 Inspector Clouseau, personaje de ficción de la serie de películas de La Pantera Rosa, de Blake Edwards.
 El Inspector (The Inspector), serie de dibujos animados que forma parte de la serie La pantera rosa.
 Inspector Gadget, serie de dibujos animados.